Les Authieux est un toponyme en France. C'est la forme plurielle archaïque de . Son étymologie ferait référence au latin altar (« autel »), ou au latin altum (« élevé ») et gaulois  ialo (« clairière, zone défrichée »). Il est fréquent en Normandie. On le retrouve dans d'autres régions sous la forme .

Communes en France 
 Les Authieux : commune de l'Eure
 Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen : commune de Seine-Maritime
 Authieux-Ratiéville : commune de Seine-Maritime
 Les Authieux-du-Puits : commune de l'Orne
 Les Authieux-sur-Calonne : commune du Calvados

Anciennes communes ou hameaux rattachés 
 Les Authieux-Papion : ancienne commune du Calvados
 Les Authieux-sur-Corbon : ancienne commune du Calvados
 Les Authieux-sous-Bellencombre : ancienne commune de Seine-Maritime
 Les Authieux-Saint-Adrien : ancienne commune de Seine-Maritime
 Les Authieux-sur-Buchy : ancienne commune de Seine-Maritime
 Les Authieux : ancienne commune de l'Orne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France